Theurel steht für:

 Hermanos Theurel, Siedlung in der Stadt Tuxpan, Bundesstaat Veracruz, Mexiko

Theurel ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph-Simon Theurel (1829–1868), französischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von West-Tonking